Willem van Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1692-1761), zoon van Filips van Hessen-Philippsthal en Catharina Amalia van Solms-Laubach
 Willem van Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1831-1890), zoon van Karel van Hessen-Philippsthal-Barchfeld en Sophie van Bentheim en Steifurt